Fabriz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fabriz (Karl Fabriz; 1903–nach 1923), deutscher Illustrator
 Wilhelm Fabriz (1560–1634), Schweizer Arzt, Wundarzt und Chirurg, siehe Wilhelm Fabricius Hildanus

Siehe auch:
 Fabritz